Спире́я зверобоели́стная () — вид двудольных цветковых растений, относящийся к роду Спирея семейства .

Кустарник с мелкими обратнояйцевидными листьями с зонтиками небольших белых пятичленных цветков.

Ботаническое описание 
Кустарник до 1,5 м высотой с длинными прутьевидными прямостоячими ветвями с коричневой корой. Молодые побеги голые или опушённые. Почки яйцевидные, острые, голые или почти голые, с коричневыми чешуйками.

Листья на черешках до 4 мм длиной, очерёдные, продолговато-обратнояйцевидные до обратнояйцевидно-ланцетных, 1,5—2,5 см длиной и 0,5—0,8 см шириной, цельнокрайные или с 3—5 зубцами на верхушке, с клиновидным основанием и тупой или острой верхушкой, обычно голые, редко с обеих сторон несколько опушённые, с тремя неясными жилками или с неясным же перистым жилкованием.

Цветки собраны по 4—11 в сидячие зонтики с несколькими мелкими прицветными листьями в основании. Цветоножки 0,8—1,8 см длиной, голые или опушённые. Прицветнички рано опадающие, очень мелкие. Цветки 5—9 мм в диаметре, с голым гипантием. Лепестки в числе 5, почти округлые до обратнояйцевидных, белые. Чашелистики треугольные, острые, при плодах прямые. Тычинки в количестве около 20, несколько короче лепестков.

Плод — многолистовка, листовки обычно голые, реже опушённые. Семена сплюснуто-узкоэллипсоидальные, 2—2,5 мм длиной, голые, с мелкосетчатой поверхностью, коричневые, несколько блестящие.

Распространение и экология 
Распространена от Южной Европы, юга Европейской части России и Кавказа до Восточной Сибири, Средней Азии и Северной Монголии.

Встречается преимущественно среди кустарников в степной и лесостепной зонах, по балкам, среди горных зарослей кустарников, поднимаясь до субальпийского пояса.

Значение и применение 
Листья и молодые побеги хорошо поедаются овцами и козами, другими сельскохозяйственными животными хуже.

Молодые побеги содержали (от абсолютно сухого вещества в %): 11,4 протеина, 6,5 золы, 1,12 кальция, 0,24 фосфора, 1,07 кремния, 1,20 хлора, 0,23 магния. В зимних побегах содержалось: 8,1 золы, 5,1 протеина, 4,1 жира, 48,9 клетчатки, 33,8 .

Имеет значение для укреплений почв предгорной полосы при озеленении сколов. Медоносное растение.

Таксономия 
, Sp. pl. 1: 389 (1753).

Синонимы 
 
 
 
 
 , nom. illeg.
 
 , nom. illeg.
 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература 
 
 
 

Спирейные
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum